Nils Håkan Södergren, född 21 mars 1943 i Bromma i Stockholm, är en svensk båtkonstruktör.

Biografi 
Håkan Södergren utbildade sig på snickerilinjen på Carl Malmstens Verkstadsskola i Stockholm 1963 och var därefter ansvarig för uppbyggnaden av snickeriverksamheten på Carl Malmstens Capellagården på Öland. Därefter studerade han till inredningsarkitekt. År 1966 flyttade han till Stockholm för att börja på Tengboms arkitektkontor.

Han totalvann 1972 Gotland Runt med sin första design, halvtonnaren Murena. Samma år grundades Södergren Yacht Design, som konstruerade snabba kappseglingssegelbåtar och cruisingbåtar, bland annat Helmsmanserien, Finska FinnGulf, Sirena Yachts samt konstruktioner för Comfortbåtar och Poseidon Yachts. På 1980- och 1990-talen konstruerade företaget motorbåtar för Flipper Boats i Finland.

År 1990 flyttade företaget till Florida i USA, där Södergren byggde ett antal större "one off"-konstruktioner. År 1992 var Stenungsbaden Yacht Club moderklubb för den svenska America's Cup-utmanaren Tre Kronor som avgjordes i San Diego i USA. Det var den tredje svenska båten som gett sig in i tävlingen och Håkan Södergren arbetade med det projektet. Södergren var en av fyra svenska designers, där de övriga var Lars Bergström, Sven Ridder och Peter Norlin.

År 2003 flyttade företaget, nu benämnt Södergren Group, tillbaka till Stockholm. Södergren ritade segelbåtstyper som SwedeStar 37 och SwedeStar 415 samt Tarac 33 samt motorbåtar för Utternbåtar, Flipper Marin och finska Vator. År 2019 lanserades Shogun50 för Shogun Yachts där han samarbetade med sin son, industri- och yachtdesignern Oscar Södergren.

Södergren fick 2020 Svenska Kryssarklubbens Tore Herlin-medalj,

Båtkonstruktioner

Källor

Noter

Externa länkar
 Södergren Yachts webbplats

Svenska båtkonstruktörer
Män
Födda 1943
Levande personer
Personer från Stockholm